Regionaal Archief Alkmaar
 (Regionaal) Archief Eemland
 Regionaal Archief Gorinchem
 Regionaal Archief Leiden
 Regionaal Archief Rivierenland
 Regionaal Archief Tilburg